Roches kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Roches-sur-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Roches-lès-Blamont, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Roches, Creuse, Département du Creuse, 
 Roches, Loir-et-Cher, Département du Loir-et-Cher,

Schweiz 

 Roches, Bern, ort och kommun, Bern, Jura bernois,